Perales de Tajuña är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Perales de Tajuña ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Perales de Tajuña är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Perales de Tajuña ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Perales de Tajuña. Runt Perales de Tajuña är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arganda,  km nordväst om Perales de Tajuña. Omgivningarna runt Perales de Tajuña är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid